Les  ( en français) sont un micro-ordre éteint et fossile de dicynodontes. C'est l'un des rares groupes de dicynodontes à avoir survécu à l'extinction du Permien, se diversifiant par la suite au Trias.

Systématique 
Le micro-ordre des Pristerodontia a été créée en 1983 par les paléontologues sud-africains  et .

Liste des familles 
Selon  :
 famille  Aulacocephalodontidae
 famille  Kannemeyeriidae
 famille  Lystrosauridae Broom, 1903
 famille  Oudenodontidae 
 famille  Pristerodontidae

Cladogramme Dicynodontia

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Synapside du Permien
Dicynodontia
Taxon fossile décrit en 1983